Csehország
 Olešná, település a Berouni járásban
 Olešná, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Olešná, település a Pelhřimovi járásban
 Olešná, település a Píseki járásban
 Olešná, település a Rakovníki járásban
 Nová Olešná, település a Jindřichův Hradec-i járás járásban
 Szlovákia
 Berekfalu (szlovákul Olešná) település Csacai járásban